Beard Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beard Mountain (Nacogdoches County, Texas)
 Beard Mountain (Reeves County, Texas)
 Beard Mountain (Wyoming)